Сезон 1995 года чемпионата мира по ралли — 23-й сезон чемпионата мира, проводимого под эгидой ФИА. Календарь сезона включал в себя восемь этапов, стартовал 22 января в Монако и завершился 22 ноября в Великобритании.

Обзор сезона

Команды и пилоты

Результаты этапов

Личный зачёт 

Топ-20

Зачёт производителей

Статистика и достижения 
Победы и подиумы в сезоне

Спецучастки

Примечания

Ссылки 
 Статистика сезона на ewrc-results.com
 Подробности сезона на wrc-info.ru

1995 год в автоспорте
Сезоны WRC